Tortella – cognome italiano
 Tortellà – comune spagnolo